|-
|(54751)||2001 KO46|| align=right|15,6|| align=right|2,375|| align=right|0,092|| align=right|7,32|| align=right|3,659||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54752)||2001 KL48|| align=right|15,5|| align=right|2,352|| align=right|0,116|| align=right|7,13|| align=right|3,605||MBA||24. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54753)||2001 KZ48|| align=right|15,7|| align=right|2,260|| align=right|0,174|| align=right|3,92|| align=right|3,396||MBA||24. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54754)||2001 KJ56|| align=right|14,0|| align=right|2,407|| align=right|0,358|| align=right|22,86|| align=right|3,734||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54755)||2001 KZ56|| align=right|14,0|| align=right|2,839|| align=right|0,076|| align=right|11,73|| align=right|4,783||MBA||23. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54756)||2001 KJ58|| align=right|15,0|| align=right|2,996|| align=right|0,130|| align=right|10,61|| align=right|5,185||MBA||26. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54757)||2001 KY58|| align=right|15,3|| align=right|2,344|| align=right|0,164|| align=right|7,95|| align=right|3,588||MBA||26. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54758)||2001 KP59|| align=right|14,0|| align=right|2,565|| align=right|0,215|| align=right|10,86|| align=right|4,108||MBA||26. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54759)||2001 KA60|| align=right|14,7|| align=right|2,548|| align=right|0,176|| align=right|12,69|| align=right|4,066||MBA||26. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54760)||2001 KD60|| align=right|14,9|| align=right|2,646|| align=right|0,263|| align=right|11,98|| align=right|4,304||MBA||26. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54761)||2001 KJ66|| align=right|16,1|| align=right|2,421|| align=right|0,228|| align=right|3,52|| align=right|3,766||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54762)||2001 KL73|| align=right|14,7|| align=right|2,666|| align=right|0,203|| align=right|11,79|| align=right|4,352||MBA||24. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54763)||2001 KQ75|| align=right|14,1|| align=right|2,652|| align=right|0,170|| align=right|14,37|| align=right|4,317||MBA||29. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54764)||2001 LB4|| align=right|15,3|| align=right|2,231|| align=right|0,217|| align=right|5,36|| align=right|3,331||MBA||13. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54765)||2001 LB5|| align=right|14,9|| align=right|2,582|| align=right|0,217|| align=right|12,73|| align=right|4,149||MBA||15. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54766)||2001 LT5|| align=right|16,0|| align=right|2,421|| align=right|0,180|| align=right|1,99|| align=right|3,766||MBA||14. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54767)||2001 LW6|| align=right|15,4|| align=right|2,337|| align=right|0,129|| align=right|6,88|| align=right|3,571||MBA||15. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54768)||2001 LA8|| align=right|14,8|| align=right|2,771|| align=right|0,167|| align=right|8,33|| align=right|4,611||MBA||15. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54769)||2001 LJ8|| align=right|14,3|| align=right|2,526|| align=right|0,070|| align=right|14,05|| align=right|4,014||MBA||15. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54770)||2001 LS10|| align=right|14,7|| align=right|2,402|| align=right|0,207|| align=right|6,60|| align=right|3,721||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54771)||2001 LJ12|| align=right|14,5|| align=right|2,607|| align=right|0,088|| align=right|13,11|| align=right|4,208||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54772)||2001 LN12|| align=right|15,0|| align=right|2,208|| align=right|0,163|| align=right|5,92|| align=right|3,279||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54773)||2001 LP12|| align=right|15,4|| align=right|2,445|| align=right|0,193|| align=right|13,37|| align=right|3,821||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54774)||2001 LY14|| align=right|14,5|| align=right|2,811|| align=right|0,138|| align=right|13,77|| align=right|4,713||MBA||15. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54775)||2001 LK16|| align=right|15,7|| align=right|2,524|| align=right|0,075|| align=right|5,78|| align=right|4,009||MBA||14. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54776)||2001 LL16|| align=right|15,6|| align=right|2,560|| align=right|0,087|| align=right|4,93|| align=right|4,095||MBA||14. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54777)||2001 LF17|| align=right|16,1|| align=right|2,338|| align=right|0,196|| align=right|2,45|| align=right|3,574||MBA||15. junij 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54778)||2001 LP17|| align=right|14,9|| align=right|2,230|| align=right|0,178|| align=right|6,55|| align=right|3,331||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54779)||2001 LS17|| align=right|14,8|| align=right|2,438|| align=right|0,139|| align=right|5,26|| align=right|3,805||MBA||15. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54780)||2001 LW18|| align=right|16,0|| align=right|2,186|| align=right|0,064|| align=right|7,36|| align=right|3,232||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54781)||2001 LA19|| align=right|14,6|| align=right|2,438|| align=right|0,239|| align=right|8,82|| align=right|3,806||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54782)||2001 LJ19|| align=right|13,9|| align=right|2,785|| align=right|0,233|| align=right|8,45|| align=right|4,648||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54783)||2001 MM1|| align=right|15,4|| align=right|2,418|| align=right|0,153|| align=right|3,31|| align=right|3,760||MBA||17. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54784)||2001 MW3|| align=right|15,3|| align=right|2,358|| align=right|0,276|| align=right|9,45|| align=right|3,620||MBA||16. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54785)||2001 MZ3|| align=right|16,9|| align=right|2,316|| align=right|0,140|| align=right|6,49|| align=right|3,524||MBA||16. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54786)||2001 MJ4|| align=right|15,7|| align=right|2,256|| align=right|0,159|| align=right|7,85|| align=right|3,388||MBA||16. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54787)||2001 MO5|| align=right|15,4|| align=right|2,480|| align=right|0,148|| align=right|8,04|| align=right|3,906||MBA||16. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54788)||2001 MZ6|| align=right|15,0|| align=right|2,296|| align=right|0,174|| align=right|24,46|| align=right|3,479||MBA||20. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54789)||2001 MZ7|| align=right|15,1|| align=right|1,776|| align=right|0,288|| align=right|24,47|| align=right|2,367||AMR||21. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54790)||2001 MT8|| align=right|14,7|| align=right|2,588|| align=right|0,173|| align=right|14,57|| align=right|4,164||MBA||16. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54791)||2001 ME9|| align=right|14,3|| align=right|2,647|| align=right|0,202|| align=right|11,84|| align=right|4,305||MBA||21. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54792)||2001 MJ9|| align=right|14,8|| align=right|2,723|| align=right|0,137|| align=right|7,81|| align=right|4,493||MBA||21. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54793)||2001 MD10|| align=right|15,5|| align=right|2,586|| align=right|0,271|| align=right|9,63|| align=right|4,158||MBA||24. junij 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(54794)||2001 MN10|| align=right|15,4|| align=right|2,418|| align=right|0,065|| align=right|4,64|| align=right|3,760||MBA||20. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54795)||2001 MV10|| align=right|15,5|| align=right|2,523|| align=right|0,131|| align=right|6,13|| align=right|4,007||MBA||21. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54796)||2001 MW10|| align=right|15,2|| align=right|2,442|| align=right|0,164|| align=right|4,89|| align=right|3,815||MBA||21. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54797)||2001 MR12|| align=right|14,1|| align=right|2,663|| align=right|0,294|| align=right|8,10|| align=right|4,344||MBA||22. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54798)||2001 ME14|| align=right|13,9|| align=right|3,089|| align=right|0,140|| align=right|5,33|| align=right|5,428||MBA||23. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54799)||2001 MR14|| align=right|14,9|| align=right|2,766|| align=right|0,313|| align=right|9,15|| align=right|4,600||MBA||28. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54800)||2001 MC15|| align=right|15,2|| align=right|2,573|| align=right|0,256|| align=right|1,73|| align=right|4,127||MBA||28. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54801)||2001 MT17|| align=right|15,5|| align=right|2,359|| align=right|0,171|| align=right|1,74|| align=right|3,624||MBA||24. junij 2001||Farpoint||Gary Hug
|-
|(54802)||2001 ME19|| align=right|14,4|| align=right|2,790|| align=right|0,272|| align=right|11,89|| align=right|4,660||MBA||30. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54803)||2001 MK19|| align=right|15,2|| align=right|2,345|| align=right|0,195|| align=right|5,51|| align=right|3,590||MBA||21. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54804)||2001 MT21|| align=right|16,6|| align=right|2,266|| align=right|0,104|| align=right|2,05|| align=right|3,409||MBA||28. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54805)||2001 MW22|| align=right|13,5|| align=right|3,159|| align=right|0,130|| align=right|18,69|| align=right|5,614||MBA||30. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54806)||2001 MX22|| align=right|13,2|| align=right|3,192|| align=right|0,167|| align=right|16,66|| align=right|5,702||MBA||30. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54807)||2001 MZ23|| align=right|14,5|| align=right|2,411|| align=right|0,225|| align=right|21,75|| align=right|3,743||MBA||27. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54808)||2001 ME24|| align=right|12,4|| align=right|3,158|| align=right|0,244|| align=right|25,04|| align=right|5,613||MBA||27. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54809)||2001 MN24|| align=right|14,4|| align=right|2,645|| align=right|0,126|| align=right|12,75|| align=right|4,302||MBA||16. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54810)||2001 MS24|| align=right|14,6|| align=right|2,430|| align=right|0,206|| align=right|9,47|| align=right|3,787||MBA||16. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54811)||2001 MJ26|| align=right|15,1|| align=right|2,409|| align=right|0,160|| align=right|6,03|| align=right|3,738||MBA||19. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54812)||2001 MQ26|| align=right|15,0|| align=right|2,813|| align=right|0,141|| align=right|8,01|| align=right|4,718||MBA||19. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54813)||2001 MV27|| align=right|17,1|| align=right|2,238|| align=right|0,125|| align=right|1,72|| align=right|3,348||MBA||21. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54814)||2001 MK28|| align=right|15,3|| align=right|2,628|| align=right|0,151|| align=right|3,09|| align=right|4,261||MBA||25. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54815)||2001 MS28|| align=right|15,0|| align=right|2,536|| align=right|0,224|| align=right|15,88|| align=right|4,037||MBA||27. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54816)||2001 MC30|| align=right|14,9|| align=right|3,063|| align=right|0,155|| align=right|4,46|| align=right|5,359||MBA||29. junij 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54817)||2001 NB|| align=right|13,8|| align=right|2,561|| align=right|0,224|| align=right|17,47|| align=right|4,097||MBA||2. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54818)||2001 NR|| align=right|16,1|| align=right|2,339|| align=right|0,270|| align=right|5,21|| align=right|3,577||MBA||12. julij 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(54819)||2001 NA1|| align=right|14,7|| align=right|2,418|| align=right|0,207|| align=right|7,51|| align=right|3,759||MBA||12. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|54820 Svenders||2001 NV1|| align=right|14,6|| align=right|2,674|| align=right|0,224|| align=right|10,07|| align=right|4,373||MBA||11. julij 2001||Needville||J. Dellinger; W. G. Dillon
|-
|(54821)||2001 NB2|| align=right|16,4|| align=right|2,406|| align=right|0,255|| align=right|0,77|| align=right|3,730||MBA||13. julij 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(54822)||2001 NQ2|| align=right|13,9|| align=right|3,239|| align=right|0,037|| align=right|15,69|| align=right|5,829||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54823)||2001 NN3|| align=right|15,7|| align=right|2,397|| align=right|0,196|| align=right|3,05|| align=right|3,711||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54824)||2001 NJ5|| align=right|16,5|| align=right|2,373|| align=right|0,109|| align=right|4,28|| align=right|3,655||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54825)||2001 NE7|| align=right|14,2|| align=right|3,397|| align=right|0,131|| align=right|8,81|| align=right|6,261||MBA||15. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54826)||2001 NV7|| align=right|15,1|| align=right|2,435|| align=right|0,129|| align=right|5,85|| align=right|3,799||MBA||13. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54827)||2001 NQ8|| align=right|15,7|| align=right|2,388|| align=right|0,212|| align=right|3,14|| align=right|3,690||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54828)||2001 NJ9|| align=right|14,9|| align=right|2,610|| align=right|0,320|| align=right|5,95|| align=right|4,215||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54829)||2001 NF10|| align=right|15,5|| align=right|2,541|| align=right|0,202|| align=right|12,72|| align=right|4,051||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54830)||2001 NC11|| align=right|15,0|| align=right|2,713|| align=right|0,107|| align=right|4,11|| align=right|4,469||MBA||14. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54831)||2001 NE11|| align=right|16,0|| align=right|2,332|| align=right|0,134|| align=right|7,09|| align=right|3,561||MBA||14. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54832)||2001 NL12|| align=right|15,3|| align=right|2,532|| align=right|0,067|| align=right|3,65|| align=right|4,028||MBA||13. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54833)||2001 NW12|| align=right|15,6|| align=right|2,520|| align=right|0,072|| align=right|2,40|| align=right|4,001||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54834)||2001 NH18|| align=right|14,2|| align=right|2,698|| align=right|0,148|| align=right|13,12|| align=right|4,431||MBA||12. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54835)||2001 NU18|| align=right|14,9|| align=right|2,637|| align=right|0,096|| align=right|13,25|| align=right|4,281||MBA||12. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54836)||2001 NA20|| align=right|15,9|| align=right|2,298|| align=right|0,129|| align=right|2,41|| align=right|3,482||MBA||12. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54837)||2001 NK20|| align=right|13,7|| align=right|3,129|| align=right|0,217|| align=right|23,04|| align=right|5,533||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54838)||2001 NO21|| align=right|15,2|| align=right|2,636|| align=right|0,227|| align=right|6,36|| align=right|4,280||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54839)||2001 NQ21|| align=right|13,9|| align=right|2,786|| align=right|0,154|| align=right|8,23|| align=right|4,649||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54840)||2001 OE|| align=right|14,6|| align=right|3,092|| align=right|0,092|| align=right|16,70|| align=right|5,435||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54841)||2001 OD2|| align=right|15,3|| align=right|2,374|| align=right|0,097|| align=right|6,11|| align=right|3,658||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54842)||2001 OF2|| align=right|14,1|| align=right|3,120|| align=right|0,201|| align=right|11,19|| align=right|5,510||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54843)||2001 OX2|| align=right|15,2|| align=right|3,212|| align=right|0,171|| align=right|2,74|| align=right|5,756||MBA||19. julij 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(54844)||2001 OY2|| align=right|15,0|| align=right|2,990|| align=right|0,077|| align=right|10,84|| align=right|5,171||MBA||19. julij 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(54845)||2001 OF3|| align=right|15,0|| align=right|2,321|| align=right|0,134|| align=right|6,61|| align=right|3,535||MBA||19. julij 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(54846)||2001 OJ5|| align=right|14,3|| align=right|2,592|| align=right|0,206|| align=right|12,03|| align=right|4,171||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54847)||2001 OM5|| align=right|13,6|| align=right|2,564|| align=right|0,116|| align=right|13,35|| align=right|4,104||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54848)||2001 OC8|| align=right|14,1|| align=right|2,903|| align=right|0,062|| align=right|9,52|| align=right|4,945||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54849)||2001 OM8|| align=right|15,2|| align=right|2,408|| align=right|0,174|| align=right|2,30|| align=right|3,735||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54850)||2001 OZ11|| align=right|13,4|| align=right|3,043|| align=right|0,206|| align=right|9,36|| align=right|5,306||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54851)||2001 OA15|| align=right|14,2|| align=right|3,063|| align=right|0,081|| align=right|11,12|| align=right|5,360||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54852)||2001 OZ16|| align=right|16,9|| align=right|2,146|| align=right|0,079|| align=right|2,24|| align=right|3,142||MBA||22. julij 2001||San Marcello||L. Tesi; M. Tombelli
|-
|(54853)||2001 OQ19|| align=right|15,9|| align=right|2,429|| align=right|0,204|| align=right|0,81|| align=right|3,786||MBA||18. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54854)||2001 OU20|| align=right|13,0|| align=right|3,156|| align=right|0,145|| align=right|18,36|| align=right|5,606||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54855)||2001 OA21|| align=right|13,1|| align=right|3,202|| align=right|0,204|| align=right|14,80|| align=right|5,730||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54856)||2001 OF21|| align=right|13,9|| align=right|2,787|| align=right|0,086|| align=right|3,77|| align=right|4,652||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54857)||2001 OY22|| align=right|13,8|| align=right|2,673|| align=right|0,344|| align=right|29,01|| align=right|4,368||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54858)||2001 OE24|| align=right|14,9|| align=right|2,716|| align=right|0,055|| align=right|15,40|| align=right|4,476||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54859)||2001 OG24|| align=right|15,6|| align=right|2,390|| align=right|0,171|| align=right|5,41|| align=right|3,693||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54860)||2001 OZ24|| align=right|15,3|| align=right|2,358|| align=right|0,153|| align=right|6,20|| align=right|3,620||MBA||16. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54861)||2001 OJ25|| align=right|14,8|| align=right|2,612|| align=right|0,296|| align=right|11,38|| align=right|4,221||MBA||18. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54862)||2001 OW25|| align=right|15,3|| align=right|2,452|| align=right|0,190|| align=right|4,96|| align=right|3,839||MBA||23. julij 2001||Shishikui||Shishikui
|-
|(54863)||2001 OG28|| align=right|15,8|| align=right|2,562|| align=right|0,097|| align=right|5,20|| align=right|4,101||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54864)||2001 OP28|| align=right|14,7|| align=right|2,963|| align=right|0,054|| align=right|11,00|| align=right|5,099||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54865)||2001 OZ33|| align=right|14,2|| align=right|2,750|| align=right|0,195|| align=right|9,82|| align=right|4,560||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54866)||2001 OO39|| align=right|13,8|| align=right|2,983|| align=right|0,051|| align=right|11,02|| align=right|5,150||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54867)||2001 OS39|| align=right|14,2|| align=right|2,697|| align=right|0,023|| align=right|16,02|| align=right|4,428||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54868)||2001 OS40|| align=right|15,5|| align=right|2,343|| align=right|0,097|| align=right|7,39|| align=right|3,585||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54869)||2001 OP43|| align=right|13,2|| align=right|3,176|| align=right|0,051|| align=right|8,47|| align=right|5,659||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54870)||2001 OT43|| align=right|15,0|| align=right|2,810|| align=right|0,093|| align=right|3,30|| align=right|4,710||MBA||23. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54871)||2001 OH44|| align=right|13,6|| align=right|3,091|| align=right|0,029|| align=right|9,16|| align=right|5,434||MBA||23. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54872)||2001 OW46|| align=right|15,3|| align=right|3,224|| align=right|0,164|| align=right|4,12|| align=right|5,787||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54873)||2001 OC47|| align=right|16,0|| align=right|2,455|| align=right|0,148|| align=right|7,35|| align=right|3,846||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54874)||2001 OQ47|| align=right|15,2|| align=right|2,781|| align=right|0,104|| align=right|4,99|| align=right|4,636||MBA||16. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54875)||2001 OT47|| align=right|14,0|| align=right|2,672|| align=right|0,209|| align=right|3,06|| align=right|4,366||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54876)||2001 OU47|| align=right|14,9|| align=right|2,196|| align=right|0,129|| align=right|6,00|| align=right|3,254||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54877)||2001 OU51|| align=right|15,4|| align=right|2,283|| align=right|0,048|| align=right|7,31|| align=right|3,448||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54878)||2001 OB53|| align=right|14,8|| align=right|2,653|| align=right|0,146|| align=right|15,67|| align=right|4,321||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54879)||2001 OO54|| align=right|16,2|| align=right|2,610|| align=right|0,242|| align=right|5,46|| align=right|4,217||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54880)||2001 OT54|| align=right|15,5|| align=right|2,398|| align=right|0,207|| align=right|2,84|| align=right|3,713||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54881)||2001 OV54|| align=right|15,4|| align=right|1,958|| align=right|0,058|| align=right|17,03|| align=right|2,739||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54882)||2001 OK57|| align=right|15,3|| align=right|2,992|| align=right|0,071|| align=right|10,05|| align=right|5,173||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54883)||2001 OS57|| align=right|14,0|| align=right|2,855|| align=right|0,014|| align=right|2,44|| align=right|4,823||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54884)||2001 OW58|| align=right|14,2|| align=right|2,829|| align=right|0,081|| align=right|2,75|| align=right|4,757||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54885)||2001 OH61|| align=right|16,4|| align=right|2,302|| align=right|0,096|| align=right|7,15|| align=right|3,493||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54886)||2001 OO61|| align=right|15,7|| align=right|2,293|| align=right|0,130|| align=right|5,46|| align=right|3,472||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54887)||2001 OG63|| align=right|14,8|| align=right|3,247|| align=right|0,229|| align=right|0,79|| align=right|5,851||MBA||26. julij 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(54888)||2001 OS63|| align=right|14,6|| align=right|2,965|| align=right|0,110|| align=right|11,03|| align=right|5,105||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54889)||2001 OZ63|| align=right|16,2|| align=right|2,256|| align=right|0,115|| align=right|4,04|| align=right|3,387||MBA||23. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54890)||2001 OS65|| align=right|16,0|| align=right|2,412|| align=right|0,138|| align=right|2,21|| align=right|3,746||MBA||28. julij 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(54891)||2001 OP66|| align=right|14,4|| align=right|2,435|| align=right|0,198|| align=right|8,90|| align=right|3,800||MBA||23. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54892)||2001 OW68|| align=right|14,4|| align=right|2,680|| align=right|0,171|| align=right|12,53|| align=right|4,388||MBA||16. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54893)||2001 OR69|| align=right|13,5|| align=right|3,161|| align=right|0,107|| align=right|23,56|| align=right|5,619||MBA||19. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54894)||2001 OX69|| align=right|14,7|| align=right|2,562|| align=right|0,231|| align=right|3,67|| align=right|4,099||MBA||19. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54895)||2001 OO70|| align=right|15,6|| align=right|2,562|| align=right|0,225|| align=right|3,85|| align=right|4,099||MBA||19. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54896)||2001 OP70|| align=right|13,7|| align=right|2,605|| align=right|0,067|| align=right|21,88|| align=right|4,203||MBA||19. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54897)||2001 OY71|| align=right|14,3|| align=right|2,939|| align=right|0,073|| align=right|1,37|| align=right|5,039||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54898)||2001 OP72|| align=right|14,3|| align=right|2,425|| align=right|0,100|| align=right|10,80|| align=right|3,777||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54899)||2001 OT72|| align=right|14,1|| align=right|2,674|| align=right|0,257|| align=right|11,93|| align=right|4,372||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54900)||2001 OL74|| align=right|13,5|| align=right|2,843|| align=right|0,116|| align=right|9,29|| align=right|4,793||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54901)||2001 OX75|| align=right|16,1|| align=right|2,368|| align=right|0,111|| align=right|10,23|| align=right|3,642||MBA||26. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|54902 Close||2001 OG77|| align=right|15,5|| align=right|2,362|| align=right|0,180|| align=right|2,98|| align=right|3,629||MBA||23. julij 2001||Anza||M. Collins; M. White
|-
|(54903)||2001 OV77|| align=right|16,1|| align=right|2,307|| align=right|0,089|| align=right|6,10|| align=right|3,503||MBA||26. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54904)||2001 OZ78|| align=right|14,4|| align=right|2,757|| align=right|0,032|| align=right|7,20|| align=right|4,578||MBA||26. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54905)||2001 OA80|| align=right|15,3|| align=right|2,533|| align=right|0,153|| align=right|10,80|| align=right|4,031||MBA||29. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54906)||2001 OT80|| align=right|13,1|| align=right|2,559|| align=right|0,160|| align=right|12,06|| align=right|4,093||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54907)||2001 OW80|| align=right|13,6|| align=right|2,606|| align=right|0,073|| align=right|12,19|| align=right|4,206||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54908)||2001 OY80|| align=right|12,7|| align=right|2,873|| align=right|0,060|| align=right|11,68|| align=right|4,870||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54909)||2001 OP81|| align=right|15,6|| align=right|2,351|| align=right|0,169|| align=right|3,28|| align=right|3,604||MBA||29. julij 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(54910)||2001 OC83|| align=right|15,6|| align=right|2,211|| align=right|0,092|| align=right|7,07|| align=right|3,286||MBA||27. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54911)||2001 OM83|| align=right|13,9|| align=right|3,091|| align=right|0,269|| align=right|13,90|| align=right|5,433||MBA||27. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54912)||2001 OX86|| align=right|14,0|| align=right|3,102|| align=right|0,075|| align=right|12,40|| align=right|5,462||MBA||29. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54913)||2001 OY87|| align=right|14,3|| align=right|2,614|| align=right|0,204|| align=right|14,24|| align=right|4,227||MBA||31. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54914)||2001 OS88|| align=right|16,3|| align=right|2,240|| align=right|0,129|| align=right|2,06|| align=right|3,352||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54915)||2001 OE89|| align=right|14,9|| align=right|2,722|| align=right|0,105|| align=right|3,09|| align=right|4,491||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54916)||2001 OD92|| align=right|15,5|| align=right|2,304|| align=right|0,090|| align=right|7,42|| align=right|3,496||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54917)||2001 OL92|| align=right|15,2|| align=right|2,554|| align=right|0,145|| align=right|7,44|| align=right|4,082||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54918)||2001 OC94|| align=right|15,7|| align=right|2,522|| align=right|0,160|| align=right|1,33|| align=right|4,004||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54919)||2001 OH94|| align=right|15,1|| align=right|2,653|| align=right|0,076|| align=right|4,05|| align=right|4,319||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54920)||2001 OJ95|| align=right|15,2|| align=right|3,056|| align=right|0,184|| align=right|2,24|| align=right|5,341||MBA||30. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54921)||2001 OL95|| align=right|15,2|| align=right|2,848|| align=right|0,118|| align=right|6,75|| align=right|4,807||MBA||30. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54922)||2001 OO95|| align=right|16,3|| align=right|2,434|| align=right|0,180|| align=right|1,84|| align=right|3,797||MBA||31. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54923)||2001 OL96|| align=right|14,4|| align=right|2,675|| align=right|0,123|| align=right|15,09|| align=right|4,374||MBA||24. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54924)||2001 OA97|| align=right|15,4|| align=right|2,692|| align=right|0,272|| align=right|4,82|| align=right|4,416||MBA||25. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54925)||2001 OT98|| align=right|15,3|| align=right|2,227|| align=right|0,170|| align=right|7,58|| align=right|3,322||MBA||26. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54926)||2001 OZ99|| align=right|15,2|| align=right|2,606|| align=right|0,095|| align=right|1,94|| align=right|4,206||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54927)||2001 OD100|| align=right|13,7|| align=right|3,069|| align=right|0,115|| align=right|9,69|| align=right|5,376||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54928)||2001 OF100|| align=right|15,2|| align=right|3,146|| align=right|0,117|| align=right|1,80|| align=right|5,580||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54929)||2001 OZ101|| align=right|14,0|| align=right|2,554|| align=right|0,199|| align=right|11,55|| align=right|4,082||MBA||28. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54930)||2001 OM102|| align=right|14,9|| align=right|2,916|| align=right|0,138|| align=right|12,13|| align=right|4,978||MBA||28. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54931)||2001 OY102|| align=right|13,7|| align=right|2,595|| align=right|0,176|| align=right|12,79|| align=right|4,179||MBA||29. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54932)||2001 OH103|| align=right|15,2|| align=right|3,103|| align=right|0,167|| align=right|1,79|| align=right|5,466||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54933)||2001 OV103|| align=right|14,0|| align=right|2,529|| align=right|0,155|| align=right|11,17|| align=right|4,020||MBA||29. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54934)||2001 OH105|| align=right|13,5|| align=right|2,596|| align=right|0,049|| align=right|10,11|| align=right|4,182||MBA||29. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54935)||2001 OY105|| align=right|15,2|| align=right|2,262|| align=right|0,149|| align=right|9,87|| align=right|3,401||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54936)||2001 OA106|| align=right|15,2|| align=right|2,339|| align=right|0,261|| align=right|5,62|| align=right|3,577||MBA||29. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54937)||2001 OH106|| align=right|13,5|| align=right|2,672|| align=right|0,121|| align=right|12,21|| align=right|4,367||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54938)||2001 OG107|| align=right|15,4|| align=right|2,358|| align=right|0,113|| align=right|5,61|| align=right|3,619||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54939)||2001 OP107|| align=right|14,6|| align=right|2,534|| align=right|0,117|| align=right|3,00|| align=right|4,033||MBA||29. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54940)||2001 OQ107|| align=right|14,9|| align=right|2,522|| align=right|0,186|| align=right|5,10|| align=right|4,003||MBA||30. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54941)||2001 OA108|| align=right|13,5|| align=right|2,686|| align=right|0,168|| align=right|10,65|| align=right|4,402||MBA||31. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54942)||2001 OC111|| align=right|14,6|| align=right|2,697|| align=right|0,063|| align=right|10,30|| align=right|4,428||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54943)||2001 PC1|| align=right|15,2|| align=right|2,732|| align=right|0,113|| align=right|4,89|| align=right|4,515||MBA||7. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54944)||2001 PV1|| align=right|16,7|| align=right|2,256|| align=right|0,090|| align=right|4,05|| align=right|3,388||MBA||8. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54945)||2001 PF2|| align=right|15,0|| align=right|2,637|| align=right|0,047|| align=right|13,59|| align=right|4,283||MBA||3. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54946)||2001 PO2|| align=right|16,1|| align=right|2,357|| align=right|0,102|| align=right|6,03|| align=right|3,619||MBA||3. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54947)||2001 PM3|| align=right|13,6|| align=right|3,174|| align=right|0,158|| align=right|16,46|| align=right|5,654||MBA||5. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54948)||2001 PP3|| align=right|16,7|| align=right|2,261|| align=right|0,050|| align=right|5,49|| align=right|3,398||MBA||8. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54949)||2001 PR3|| align=right|14,5|| align=right|2,656|| align=right|0,184|| align=right|12,61|| align=right|4,329||MBA||9. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54950)||2001 PF5|| align=right|15,6|| align=right|2,548|| align=right|0,127|| align=right|7,75|| align=right|4,067||MBA||9. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54951)||2001 PH6|| align=right|14,6|| align=right|3,135|| align=right|0,147|| align=right|2,19|| align=right|5,551||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54952)||2001 PL6|| align=right|14,9|| align=right|2,552|| align=right|0,091|| align=right|3,17|| align=right|4,076||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54953)||2001 PS6|| align=right|15,0|| align=right|2,732|| align=right|0,148|| align=right|6,47|| align=right|4,515||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54954)||2001 PU6|| align=right|15,6|| align=right|2,383|| align=right|0,138|| align=right|6,24|| align=right|3,677||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54955)||2001 PL7|| align=right|15,1|| align=right|2,705|| align=right|0,052|| align=right|3,53|| align=right|4,448||MBA||5. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54956)||2001 PQ7|| align=right|13,2|| align=right|3,242|| align=right|0,016|| align=right|22,95|| align=right|5,838||MBA||8. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54957)||2001 PT7|| align=right|15,4|| align=right|2,199|| align=right|0,173|| align=right|6,80|| align=right|3,261||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54958)||2001 PK8|| align=right|15,6|| align=right|2,266|| align=right|0,154|| align=right|8,78|| align=right|3,411||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54959)||2001 PS8|| align=right|14,0|| align=right|3,225|| align=right|0,107|| align=right|13,16|| align=right|5,790||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54960)||2001 PE10|| align=right|15,5|| align=right|2,418|| align=right|0,138|| align=right|2,25|| align=right|3,759||MBA||8. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54961)||2001 PX10|| align=right|15,8|| align=right|2,656|| align=right|0,125|| align=right|3,79|| align=right|4,328||MBA||8. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54962)||2001 PH12|| align=right|14,6|| align=right|2,694|| align=right|0,086|| align=right|3,95|| align=right|4,421||MBA||12. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54963)||2001 PS12|| align=right|14,3|| align=right|2,767|| align=right|0,179|| align=right|8,36|| align=right|4,602||MBA||12. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54964)||2001 PF27|| align=right|15,7|| align=right|2,469|| align=right|0,092|| align=right|5,85|| align=right|3,879||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54965)||2001 PN27|| align=right|16,3|| align=right|2,375|| align=right|0,056|| align=right|6,51|| align=right|3,659||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54966)||2001 PA28|| align=right|15,0|| align=right|2,927|| align=right|0,127|| align=right|6,92|| align=right|5,008||MBA||13. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54967)||2001 PF29|| align=right|14,9|| align=right|2,746|| align=right|0,051|| align=right|3,94|| align=right|4,551||MBA||15. avgust 2001||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(54968)||2001 PY31|| align=right|14,5|| align=right|2,614|| align=right|0,124|| align=right|14,73|| align=right|4,225||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54969)||2001 PL34|| align=right|14,1|| align=right|3,087|| align=right|0,083|| align=right|15,99|| align=right|5,424||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54970)||2001 PE38|| align=right|15,8|| align=right|2,542|| align=right|0,123|| align=right|18,90|| align=right|4,051||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54971)||2001 PU42|| align=right|13,8|| align=right|2,961|| align=right|0,089|| align=right|8,05|| align=right|5,094||MBA||12. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54972)||2001 PY42|| align=right|13,5|| align=right|2,870|| align=right|0,166|| align=right|9,83|| align=right|4,862||MBA||12. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54973)||2001 PE44|| align=right|15,6|| align=right|2,867|| align=right|0,063|| align=right|1,05|| align=right|4,854||MBA||15. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54974)||2001 PA45|| align=right|14,4|| align=right|2,989|| align=right|0,084|| align=right|10,40|| align=right|5,166||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54975)||2001 PL47|| align=right|13,8|| align=right|2,904|| align=right|0,081|| align=right|13,08|| align=right|4,948||MBA||13. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54976)||2001 PJ49|| align=right|15,0|| align=right|2,631|| align=right|0,143|| align=right|14,62|| align=right|4,266||MBA||13. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54977)||2001 PQ49|| align=right|14,1|| align=right|2,798|| align=right|0,119|| align=right|29,87|| align=right|4,681||MBA||14. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(54978)||2001 PZ49|| align=right|14,2|| align=right|2,686|| align=right|0,055|| align=right|13,41|| align=right|4,400||MBA||15. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54979)||2001 PP56|| align=right|16,3|| align=right|2,363|| align=right|0,135|| align=right|2,11|| align=right|3,631||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54980)||2001 PN60|| align=right|16,8|| align=right|2,260|| align=right|0,095|| align=right|1,62|| align=right|3,396||MBA||13. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54981)||2001 PU61|| align=right|15,6|| align=right|2,547|| align=right|0,102|| align=right|3,88|| align=right|4,064||MBA||13. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54982)||2001 PH62|| align=right|15,4|| align=right|2,737|| align=right|0,050|| align=right|7,40|| align=right|4,526||MBA||13. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54983)||2001 QE|| align=right|15,9|| align=right|2,561|| align=right|0,153|| align=right|0,30|| align=right|4,097||MBA||16. avgust 2001||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(54984)||2001 QR|| align=right|14,2|| align=right|3,112|| align=right|0,020|| align=right|8,13|| align=right|5,489||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54985)||2001 QQ1|| align=right|16,0|| align=right|2,516|| align=right|0,107|| align=right|3,63|| align=right|3,989||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54986)||2001 QZ2|| align=right|15,1|| align=right|2,618|| align=right|0,159|| align=right|2,45|| align=right|4,235||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54987)||2001 QT4|| align=right|16,1|| align=right|2,766|| align=right|0,155|| align=right|9,21|| align=right|4,600||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54988)||2001 QW5|| align=right|15,8|| align=right|2,348|| align=right|0,077|| align=right|3,67|| align=right|3,598||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54989)||2001 QB8|| align=right|15,9|| align=right|2,264|| align=right|0,105|| align=right|4,64|| align=right|3,406||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54990)||2001 QW8|| align=right|15,2|| align=right|3,070|| align=right|0,074|| align=right|2,42|| align=right|5,379||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54991)||2001 QT10|| align=right|14,1|| align=right|2,783|| align=right|0,331|| align=right|5,62|| align=right|4,641||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54992)||2001 QO11|| align=right|15,4|| align=right|2,732|| align=right|0,062|| align=right|5,69|| align=right|4,515||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54993)||2001 QF12|| align=right|15,5|| align=right|2,340|| align=right|0,168|| align=right|5,57|| align=right|3,580||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54994)||2001 QF13|| align=right|16,1|| align=right|2,477|| align=right|0,087|| align=right|3,53|| align=right|3,897||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54995)||2001 QS13|| align=right|14,6|| align=right|3,010|| align=right|0,083|| align=right|2,94|| align=right|5,223||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54996)||2001 QW13|| align=right|15,5|| align=right|2,407|| align=right|0,116|| align=right|6,14|| align=right|3,734||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54997)||2001 QZ13|| align=right|13,8|| align=right|2,666|| align=right|0,203|| align=right|11,70|| align=right|4,353||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54998)||2001 QA14|| align=right|14,3|| align=right|2,738|| align=right|0,167|| align=right|10,90|| align=right|4,530||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54999)||2001 QE16|| align=right|14,3|| align=right|2,775|| align=right|0,196|| align=right|8,67|| align=right|4,623||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55000)||2001 QL18|| align=right|15,7|| align=right|2,534|| align=right|0,168|| align=right|1,74|| align=right|4,034||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov